Guillén (o Guillem, o Guillermo) Ramón de Moncada puede referirse a:

 Guillermo Ramón de Moncada (?-1228), barón de Aytona, senescal de Cataluña;
 Guillermo Ramón de Moncada (1173-1224), vizconde de Bearne;
 Guillermo Ramón de Moncada (?-1229), vizconde de Bearne, hijo del anterior; 
 Guillermo Ramón de Moncada (?-1398), Gran Giustiziere de Sicilia con el rey Martín el Joven;
 Guillermo Ramón de Moncada  (1402-1465), conde de Caltanissetta;
 Guillén Ramón de Moncada y de Vilaragut (1440-1521), diputado de la Generalidad, obispo de Vich, de Mallorca y de Tarazona;
 Guillén Ramón de Moncada y Castro (1619-1670), IV marqués de Aytona, virrey de Galicia y de Cataluña;
 Guillén Ramón de Moncada y Portocarrero (1671-1727), VI marqués de Aytona, general del ejército, nieto del anterior.